Миланово (Софийская область) — село в Болгарии.
 Миланово (Шуменская область) — село в Болгарии.